Ейжа Мугаммад і Лаура Зігемунд були чинними чемпіонками, але Зігемунд вирішила того року не брати участі. Мугаммад грала в парі з Марією Хосе Мартінес Санчес, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Олександра Панова і Амра Садікович.
Оксана Калашникова і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ксенія Нолл і Александра Крунич з рахунком 6-1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Ricoh Open, жінки, парний розряд
2016